Ian Wright (1963) angol válogatott labdarúgó, rádiós és televíziós személyiség
Ian Wright (1961) olimpiai bronzérmes új-zélandi evezős
Ian Wright a Tesla Motors társ-alapítója